Hooking (programmeren), techniek bij programmeren
 Hooking (ijshockey), term bij ijshockey